Мейрхион:

 Мейрхион Гул — последний король единого Регеда в 490—535 годы.
 Мейрхион Мейрионидд — правитель Мейрионидда, суб-королевства, подчиненного Королевству Гвинедд.